Sasso – aggregato naturale di sostanze minerali cristalline o amorfe

Geografia
Sasso – frazione del comune di Serra San Quirico
Sasso – frazione di Asiago in provincia di Vicenza
Sasso – frazione di Bordighera in provincia di Imperia
Sasso – frazione di Cerveteri nella città metropolitana di Roma
Sasso – frazione di Neviano degli Arduini in provincia di Parma
Sasso – località di Pontelongo in provincia di Padova
Sasso – frazione di Roccarainola nella città metropolitana di Napoli
Sasso – frazione di Nogaredo in Trentino
Sasso di Castalda – comune italiano in provincia di Potenza
Sasso Marconi – comune italiano nella città metropolitana di Bologna
Sasso Morelli – frazione di Imola nella città metropolitana di Bologna
Sasso Pisano – frazione di Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa

Persone
Alba Sasso – politica italiana
Antonio Sasso – giornalista italiano
Cinzia Sasso – giornalista e scrittrice italiana
Gennaro Sasso – filosofo italiano
Gerardo Sasso – monaco benedettino italiano, fondatore dell'ordine dei Cavalieri Ospitalieri
Lucio Sasso – cardinale italiano
Pietro Sasso – cardinale italiano
Rosario Sasso – ex calciatore italiano
Rossano Sasso  – politico italiano 
Salvatore Deidda – politico italiano detto Sasso
Ugo Sasso – architetto italiano
Ugo Sasso – attore italiano
Vincent Sasso – calciatore francese
Will Sasso – attore, comico, conduttore televisivo e imitatore di cinema e televisione canadese, di origini italiane

Altro 
Sasso – azienda produttrice di olio di oliva con sede a Imperia, attiva dal 1873 al 1989.

Pagine correlate 
 Sassi
 Sassetti